Espirro — representado nos países lusófonos pela onomatopeia "atchim"
Atchim & Espirro — dupla de palhaços brasileiros
Atchoo! (desenho animado) — série de desenho animado
Os Sete Anões — dentre eles, um se chamava "Atchim"

Desambiguação